Stempelfuß steht für:
 ein Möbelteil; er bezeichnet einen einzelnen Fuß in der Mitte eines Tisches
 den unteren Teil eines Stempels
 eine Deformation des Fußes in Form eines Charcot-Fußes, siehe Stempelfuß (Orthopädie)